Асакура Садакаґе — самурайський полководець XIV століття, син Асакури Удзікаґе старшого, 4-й голова роду Асакура.
Асакура Садакаґе — самурайський полководець XV століття, син Асакури Удзікаґе молодшого, 9-й голова роду Асакура.

Асакура